Poecilocapsus är ett släkte av insekter. Poecilocapsus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Poecilocapsus